Гриф — общее название нескольких птиц, относящихся к подсемейству грифовых семейства ястребиных, а также семейству американских грифов.
 Грифы, или сипы — род хищных птиц семейства ястребиных.
 Гриф (мифология) или грифон — вымышленное существо, полуорёл и полулев.
 Гриф (деталь музыкальных инструментов) — деталь струнных щипковых, смычковых, и музыкальных инструментов семейства ручных гармоник.
 Гриф (документы).
 Гриф секретности.
 Гриф (герб) — гласный польский дворянский герб, впервые упоминаемый в 1369 году и включающий 328 родов.
 Гриф (замок) — один из памятников средневековой рыцарской архитектуры Нижней Силезии.
 Гриф (издательство) — московское издательство.
 Гриф (архитектура) — орнамент в виде слегка скоробившегося растительного листа, служивший в романском зодчестве для связи нижнего круглого вала колонны с её пьедесталом.
 Гриф (штанга) — стержень спортивной штанги.
 Гриф (борьба) (грифа) — захват, сильное сжатие руки противника в борьбе.
 Гриф (оружие) — рукоятка сабли, шашки и другого холодного оружия.
 Гриф (текстиль) — характеристика структуры тканных и нетканных текстилей. Гриф бывает мягким и грубым.
 SMS Geier (1895—1918) — безбронный крейсер ВМС Германской империи а потом ВМС США.
 Гриф-1 — белорусский тактический беспилотный летательный аппарат.

Персоналии 
 Гриф, Георгий — автор-исполнитель русского шансона.
 Гриф, Джон (1947—2013) — американский шахматист, международный мастер (1975).

См. также 
 Грифф